Рискулово — село, Талгарський район, Алматинська область, Казахстан
 Рискулово — село, Сарактаський район, Оренбурзька область, Росія